Christian Günter (Villingen-Schwenningen, 28 februari 1993) is een Duits voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij stroomde in 2012 door vanuit de jeugd van SC Freiburg. Günter debuteerde in 2014 in het Duits voetbalelftal.

Clubcarrière 
Günter werd in de voorbereiding van het seizoen 2012/13 definitief bij het eerste elftal gehaald. Hij debuteerde op 8 december 2012 voor SC Freiburg in de Bundesliga, tegen SpVgg Greuther Fürth. Hij werd na 77 minuten ingebracht voor Vegar Eggen Hedenstad. Günter speelde in 2019 zijn 200e competitiewedstrijd voor Freiburg.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Günter debuteerde op dinsdag 13 mei 2014 onder leiding van bondscoach Joachim Löw in het Duits voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Polen (0-0), net als Oliver Sorg, Shkodran Mustafi, Antonio Rüdiger, Sebastian Rudy, Christoph Kramer, Leon Goretzka, André Hahn, Max Meyer, Maximilian Arnold, Kevin Volland en Sebastian Jung.

Erelijst
 SC Freiburg
'''2. Bundesliga
 2015/16

Duits voetballer